Kauksi steht für:

 Kauksi (Ida-Viru), Dorf in Estland
 Kauksi (Põlva), Dorf in Estland

Kauksi ist der Name folgender Personen:

 Kauksi Ülle (* 1962), südestnische Schriftstellerin